Джейн Вагнер (родилась 26 февраля 1935 года) - американская писательница, режиссер, театральный актер и продюсер. Она родилась в Морристауне, штат Теннесси. Вагнер наиболее известна как автор комедий, соавтор и жена Лили Томлин. Она является автором книг "Поиск признаков разумной жизни во Вселенной", "Невероятно уменьшившаяся женщина" и других произведений Томлин.

References 

Телепродюсеры США
Телережиссёры США
Сценаристы телевидения США
Сценаристы США
Драматурги США
Википедия:Биографии современников
Родившиеся 26 февраля
Родившиеся в 1935 году
Родившиеся в Морристауне (Теннесси)
Лауреаты премии Пибоди
Лауреаты премии «Эмми»
Лауреаты премии «Драма Деск»